Чернышевское:

 Чернышевское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области (б. Эйдтку́нен).
 Чернышевское — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Чернышевское сельское поселение — муниципальные образования (сельское поселение) в России.

См. также 
 Чернышевская
 Чернышевский (значения)